Kaj Johansen er navnet på flere personer:

 Kai Johansen (diplomat) (1902-1971) – dansk modstandsmand, journalist og diplomat
 Kaj Johansen (fodboldspiller) (1932-2018) – tidligere fodboldspiller fra Vejle Boldklub samt holdleder for Danmarks fodboldlandshold
 Kai (Kaj) Johansen (1940-2007) – tidligere fodboldlandholdsspiller samt professionel i bl.a. Glasgow Rangers
 Kaj Johansen (atlet) – tidligere atlet fra Københavns IF
 Kai Johansen - manuskriptforfatter